GACE peut signifier :
 la Gauche anticapitaliste européenne (GACE), réseau de partis politiques européens d'extrême gauche
 la commune de Gacé dans le département de l'Orne